Énoe puede referirse a diversos lugares de la Antigua Grecia:

Énoe, nombre de dos demos de la antigua Ática; 
Énoe, fortaleza situada en Corintia; 
Énoe, una antigua ciudad de la isla de Icaria;
Énoe, una antigua ciudad de Argólide; o
Énoe, una antigua ciudad de Lócride.